Сыртланов (вар. Сертланов; , ) — татарская и башкирская фамилия.

Известные носители:
 Сыртланов, Галиаскар (Али-Оскар) Шахайдарович (1875—1912) — башкирский дворянин, депутат III Госдумы России.
 Сыртланов (Сертланов), Муллаяр Исламгареевич (1923—1944) — Герой Советского Союза.
 Сыртланов, Равиль Шахайдарович — Георгиевский кавалер; генерал-майор; 27 января 1917 (посмертно).
 Сыртланов, Рим Султанович (настоящее имя — Рахимджан Султангареевич; 1908—1979) — башкирский советский актёр.
 Сыртланов, Шахайдар Шахгарданович (1847—?) — депутат Государственной Думы Российской империи.

 Сыртланова, Амина Махмудовна (1882-?) — общественный деятель, сестра милосердия, теософ, масон. Супруга Галиаскара Сыртланова.
 Сыртланова, Магуба Гусейновна (1912—1971) — Герой Советского Союза.